Micha’el Oren
 Bet Oren